Сарајлије могу бити:

 Сарајлије, становници града Источног Сарајева и града Сарајева

или:

 Сарајлије (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ